Nina Bratčikova e Agnes Szatmari erano le detentrici del titolo, ma quest'anno hanno partecipato con partner differenti.

Il doppio femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Szatmari ha fatto coppia con Anna Floris, ma ha perso nel 1º turno contro Karolina Nowak e Conny Perrin, mentre Bratchikova con Melanie Klaffner e ha battuto in finale Tadeja Majerič e Aleksandrina Najdenova 7–5, 5–7, [10–6].

Teste di serie

 Nina Bratčikova /  Melanie Klaffner (campionesse)
 Tamaryn Hendler /  Ksenija Lykina (semifinali)

 Karolina Nowak /  Conny Perrin (semifinali) 
 Tadeja Majerič /  Aleksandrina Najdenova (finale)

Tabellone

Note 
 

Governor's Cup Lagos 2011